Wunderland steht für:

 Das Wunderland, Handlungsort einer Kinderbuchreihe von Alexander Wolkow, siehe Smaragdenstadt-Bücher
 Wunderland (Fernsehsendung), Fernsehfilm aus dem Jahr 1983
 Unternehmen Wunderland, deutsche Militäroperation im Zweiten Weltkrieg
 Wunderland (Romanheft), österreichische Heftreihe
 Miniatur Wunderland, eine Modelleisenbahnanlage in Hamburg
 Wunderland Kalkar, ein Freizeit- und Kongresszentrum in Nordrhein-Westfalen
 Fränkisches Wunderland, ein Freizeitpark in Bayern

Siehe auch:
 Alice im Wunderland (Lewis Carroll 1865)
 Mr. Tompkins im Wunderland (George Gamow 1938)
 Schlaraffenland
 Wonderland